Кхулна:
 Кхулна — город на юго-западе Бангладеш, административный центр одноимённых области и округа.
 Кхулна — одна из семи областей Бангладеш.
 Кхулна — округ на юго-западе Бангладеш, в области Кхулна.